Села:
 Загірне — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Загірне — Львівська область, Стрийський район
 Загірне — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
Заказник:
 Загірне — Чернігівська область, Носівський район